Terrabacteria es un supergrupo de bacterias o clado según algunos estudios sobre filogenia bacteriana. Está conformado por dos tercios (unas 6.157 especies) de las bacterias conocidas, abarcando los filos Gram-positivos (Actinobacteria y Firmicutes) y a los fotosintéticos Chloroflexi y Cyanobacteria, además de Melainabacteria (este último relacionado con las cianobacterias), Tenericutes y Armatimonadetes. También se suele incluir al filo extremófilo Deinococcus-Thermus y a Fusobacteria como parte de este clado, aunque algunos estudios los excluyen.

Implicaciones evolutivas 
Las terrabacterias descenderían de bacterias arcaicas acuáticas que colonizaron los hábitat terrestres hace unos 3.000 millones de años. Desarrollaron adaptaciones medioambientales importantes para esto, como la resistencia a la desecación, a la radiación ultravioleta y la alta salinidad. Aparecen los pigmentos y estos proveen protección contra la radiación solar, lo que luego deviene en el aprovechamiento para la captación de energía solar a través de la fotosíntesis. 

La adaptación a la desecación, frío y calor, lleva a la aparición de propiedades únicas como la producción de esporas de diverso tipo, así pues, algunos firmicutes producen endosporas, algunas actinobacterias producen exosporas y algunas cianobacterias producen acinetos. En los Gram positivos se produce la evolución de una gruesa pared celular como respuesta a estas condiciones terrestres, la cual contribuirá con la patogenicidad de muchas especies.

Filogenia 
Históricamente se establece primero en 1998 una relación entre Gram positivos y cianobacterias sobre la base de la proteína Hsp60, y luego la relación entre tres grupos: Actinomycetes-Deinococcales-Cyanobacteria, de acuerdo con un análisis genómico más completo. Luego en 2004, estudios filogenéticos proteicos revelaron la relación entre Gram positivos, Cyanobacteria, Deinococcus y Fusobacteria. 

Un estudio proteico respalda al clado Terrabacteria, pero sin incluir a Deinococcus-Thermus y en otro estudio no se incluye a Fusobacteria. En ambos estudios se incluye también a Chloroflexi, figurando como un filo hermano de Cyanobacteria.

Por otro lado, otros estudios consideran que Terrabacteria puede incluir también a filos termófilos como Aquificae, Dictyoglomi y Thermotogae; de tal manera que la filogenia bacteriana podría haber tenido una temprana divergencia en dos superclados: Terrabacteria y Gracilicutes.

Una filogenia algo consensuada en el GTDB database y el Annotree es la siguiente:

 

Análisis filogenéticos recientes (2020) sugieren que Terrabacteria puede agrupar a las bacterias ultrapequeñas (Grupo CPR o Patescibacteria) estando más estrechamente con Chloroflexi. También se nombró al clado compuesto por Synergistetes, Thermotogae, Deinococcus-Thermus y los filos más estrechamente emparentados con estos, como el grupo DST o Thermobacteria. El análisis por otra parte sugiere que el filo Aquificae a veces incluido pertenecería a Gracilicutes estando más relacionado con las proteobacterias, mientras que la posición de Fusobacteria sigue siendo incierta pudiendo pertenecer a Terrabacteria, Gracilicutes o puede ser el filo más basal de todas las bacterias. El análisis filogenético ha dado el siguiente resultado:

Referencias

Enlaces externos 
Terrabacteria: some major groups of land-adapted bacteria Secular café. 

Bacteria